Guillaume Ogier peut désigner:
 Guillaume Ogier membre des Mauvais-garçons, bande de brigands du .
 Willem Ogier (1618-1689), dramaturge des Pays-Bas méridionaux}.